Niedergesäß ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Niedergesäß (* 1940), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Robert Niedergesäß (* 1971), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Rosemarie Niedergesäss (* 1926), deutsche Politikerin (FDP), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

Siehe auch:
 Niedergeses